Kolp steht für:
 Kolp (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kolp (Film), deutscher Independent-Spielfilm von 1984

geographische Objekte:

in Russland:
 Kolp (Gus), Nebenfluss der Gus
 Kolp (Suda), Nebenfluss der Suda
 Kolp (Uschna), Nebenfluss der Uschna
 Kolp (Ort), Dorf in der Oblast Wladimir

anderswo:
 Mount Kolp, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Kolb
 COLP